Атина Бояджи () е плувкиня от Република Македония.

Биография 
Родена е на 13 март 1944 година в Охрид, тогава в границите на България. Нарежда се сред най-известните спортистки на Македония, след като успешно преплува Ламанша през 1969 г.

Наричана Охридската делфина, в нейна чест е сниман югославският филм „Изправи се, Делфина“. През 1998 година Македонският олимпийски комитет я удостоява с титлата „Великан на македонския спорт“, а през 2000 година „Утрински вестник“ я провъзгласява за спортист на века.

Бележки 

Плувкини
Преплували Ла Манш
Северномакедонски спортистки
Починали в Скопие
Родени в Охрид
Македонски власи